Het provinciedistrict Turnhout vormt bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Antwerpen een van drie kieskringen naast het provinciedistrict Antwerpen en het provinciedistrict Mechelen. Het district verkiest 9 van de 36 provincieraadsleden sinds de verkiezingen van 12 oktober 2018.

Omschrijving 
1921-2012
Het provinciedistrict Turnhout werd met de provinciekieswet in 1921 opgericht met de kieskantons Turnhout en Hoogstraten. Samen met de districten Herentals en Mol viel het binnen het arrondissement Turnhout.
 Het kieskanton Turnhout omvat de gemeenten Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar.
 Het kieskanton Hoogstraten omvat de gemeenten Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas en Rijkevorsel.

2012-2018
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 2011 schafte het provinciedistrict Mol af en voegde de kantons Mol en Arendonk bij dit district. Samen met de districten Lier, Mechelen en Herentals viel het binnen het samengevoegde kiesarrondissement Mechelen-Turnhout. De nieuwe structuur werd toegepast bij de verkiezingen van 14 oktober 2012. Het district verkoos 11 van de 72 provincieraadsleden.
 Het kieskanton Mol omvat de gemeenten Mol, Balen, Meerhout en de stad Geel.
 Het kieskanton Arendonk omvat de gemeenten Arendonk, Dessel, Ravels en Retie.

2018-heden
De hervorming van 2017 schafte het provinciedistrict Herentals af en voegde de kantons Herentals en Westerlo bij dit district. Sindsdien is apparentering afgeschaft en valt het district Turnhout samen met het arrondissement Turnhout. De nieuwe structuur werd toegepast bij de verkiezingen van 14 oktober 2018.
 Het kieskanton Herentals omvat de gemeenten Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar.
 Het kieskanton Westerlo omvat de gemeenten Westerlo, Herselt, Hulshout en Laakdal.

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 

 (*)1965: andere, 1974: andere, 1985: RAD, 1991: REGEBO, Vcd/pcs, 1994: VVP 2012: De Vrije Kiezers, belg-unie

Verkozen kandidaten 
Volgende kandidaten werden verkozen voor de Antwerpse provincieraad in het provinciedistrict:

2006

2012

2018

Turnhout
Politiek in Turnhout